Chlebowo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Khlyabovo, ort, Chaskovo, Obsjtina Topolovgrad,

Polen 

 Chlebowo (ort i Polen, Västpommerns vojvodskap), Powiat gryfiński, 
 Chlebowo (ort i Polen, Lubusz vojvodskap), Powiat krośnieński, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar